Kuyper ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Kuyper (1837–1920), niederländischer reformierter Theologe, Politiker, Staatsmann und Journalist
 Elisabeth Kuyper (1877–1953), niederländisch-deutsche Komponistin und Dirigentin
 Frans Kuyper (1629–1691), niederländischer unitarischer Autor und Drucker
 Sjoerd Kuyper (* 1952), niederländischer Kinderbuchautor und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Kuiper
 Kuypers